Magnapaulia laticaudus es la única especie conocida del género extinto Magnapaulia de dinosaurio ornitópodo  lambeosaurino que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente  durante el Campaniaense en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción
Se caracteriza por su gran tamaño y por el alto perfil de su cola, la cual tenía cheurones alargados y espinas vertebrales como las de Hypacrosaurus. Su tamaño fue estimado por el descriptor original entre 15 a 16,5 metros de largo, con un peso de más de 23 toneladas. Prieto-Márquez et al. proveyeron una estimación menor de cerca de 12.5 metros de largo, con lo que aún se sitúa entre los mayores ornitisquios. El espécimen más grande conocido es LACM 17712, que incluye un húmero.con una longitud original estimada de 803 milímetros.

La redescripción de 2012 estableció dos autapomorfías , rasgos únicos derivados, la presencia de cheurones en la base de la cola que eran cuatro veces más largos que los centros vertebrales y la posesión en las vértebras de la base de la cola de los procesos de articulación frontal, prezygapofisis, cuyas bases internas formaron una depresión en forma de cuenco que se extendió hacia arriba en un canal profundo en la superficie frontal de la columna vertebral.
En la columna vertebral, desde al menos la mitad de la espalda hasta la mitad de la cola, estaba presente una cresta alta de altura casi continua formada por espinas que eran aproximadamente cuatro veces más altas que los centros vertebrales.

Magnapaulia se encuentra entre los muchos hadrosáuridos que han conservado las impresiones de la piel, la cola del espécimen LACM 17712 tenía escamas de hasta cuatro centímetros de ancho, o quizás osteodermos óseos , incrustados dentro de escamas hexagonales de hasta un centímetro de largo y redondeadas más pequeñas.

Descubrimiento e investigación
Fue encontrado en rocas del Cretácico Superior en Baja California, al noroeste de México. Fue descrito originalmente en 1981 como una especie posible de Lambeosaurus (?L. laticaudus) por William J. Morris, y le fue dado su propio género en 2012 por Alberto Prieto-Márquez et al..

 
Durante la década de 1970, Morris estaba estudiando unos restos de lambeosaurino gigante de Baja California. Él los denominó ?Lambeosaurus laticaudus en 1981, del espécimen tipo LACM 17715. Morris usó un signo de pregunta en su trabajo porque no se había encontrado una cresta completa de esta especie, y sin esta una asignación definitiva no podía ser realizada. De lo que se conoce del cráneo, él consideró que era parecido a Lambeosaurus. Él consideró que esta especie era semiacuática, debido a características como su tamaño, su cola alta y estrecha, interpretada como una adaptación para nadar y articulaciones débiles en la cadera, así como un fémur roto que sanó, que él pensó que era evidencia de que hubiera sido improbable que un animal terrestre sobreviviera lo suficiente como para poder sanar. Entre 1981 a 2012, otros autores lo aceptaron como una especie potencial de Lambeosaurus, sugiriendo que también podría ser una especie de Hypacrosaurus, o incluso cuestionando su validez. La redescripción de 2012 lo encontró como cercano a Velafrons.

En 2012 fue nombrado como un género separado por Albert Prieto-Márquez, Luis Chiappe y Shantanu Joshi. El nombre genérico es una combinación del latín magnus, "grande", y el primer nombre de Paul G. Haaga, Jr., presidente de la junta de síndicos del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. El estudio de 2012 indicó que los restos se habían encontrado en una capa de la Formación El Gallo, que data de finales del Campaniense., alrededor de 73,6 a 73 millones de años. El estudio refirió numerosos otros especímenes a la especie, LACM 17698, 17699, 17700, 17702-17713, 17716 y 17717, LACM 20873-20876 y LACM 20883-20885. Estos se habían encontrado a una distancia de tres metros del holotipo y consisten en esqueletos parciales, huesos separados e impresiones de la piel de varios individuos, que varían en tamaño. En 2012 se dio una redescripción completa de las partes del cuerpo.

Clasificación
 
 
Magnapaulia fue asignado en 2012 a la subfamilia Lambeosaurinae. El estudio de 2012 contenía un análisis cladístico que lo encontró como cercano a Velafrons, también de México, el cual constituye su especie hermana formando un clado meridional aparte, que es el grupo hermano de un clado de muchas formas norteamericanas y asiáticas, incluyendo a Lambeosaurus, Corythosaurus, Hypacrosaurus y Olorotitan.

Filogenia
El siguiente cladograma sigue este análisis.

Referencias

Enlaces externos 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Lambeosaurinae